Ringwal, een versterkte nederzetting omringd door één of meerdere houten of aarden wallen en geulen

Personen:
 Walburga, dochter van koning Richard van Wessex en heilige

Plaatsen:
 Walburg (Texas)
 Walburg (Hessisch Lichtenau)
 Walbourg, een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
 De vroegere naam van de gemeente Vulmont in het Franse departement Moselle

Diversen:
  Walburg Pers, een middelgrote Nederlandse uitgeverij gespecialiseerd in historische non-fictie en juridische werken
  Winkelcentrum Walburg, een overdekt winkelcentrum in het centrum van Zwijndrecht